Keith steht für:

 Keith (Name), Vorname und Familienname
 Clan Keith, schottisches Adelsgeschlecht
 Glen Keith, schottische Whiskybrennerei
 Keith (Schottland), Ort in Schottland
 Keith (Australien), Ort in Australien
 Keith (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Keith (Sänger) (* 1949), US-amerikanischer Sänger
 Keith (Film), US-amerikanischer Film von Todd Kessler (2008)
 HMS Keith (D06), britischer Zerstörer
 Keith Cars, britischer Automobilhersteller
 Keith-Gletscher, Gletscher auf der antarktischen Halbinsel
 Keith Medal, Auszeichnung der Royal Society of Edinburgh
 Keith River, Fluss im australischen Bundesstaat Tasmanien
 Keith-Zahl

Siehe auch:
 Mount Keith
 Kait